Afrikanska mästerskapet i handboll kan syfta på:

 Afrikanska mästerskapet i handboll för damer
 Afrikanska mästerskapet i handboll för herrar